Potočnica je naselje u sastavu Grada Novalje, u Ličko-senjskoj županiji. Nalazi se na otoku Pagu.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 6 stanovnika te 4 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 11 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Novalje